Kei steht für:

 Kei-Inseln, Inselgruppe in Indonesien
 Kei (Sprache), eine austronesische Sprache auf den Kei-Inseln, siehe Kei-Inseln #Sprachen
 K computer (japanisch , Kei), japanischer Supercomputer

Kei ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Kei (* 2007), US-amerikanischer Fußballspieler
 Perenna Kei (* 1990), chinesische Unternehmerin

KEI steht als Abkürzung für:

 Keyword Efficiency Index, Kennzahl aus der Suchmaschinenoptimierung
 Kinetic Energy Interceptor, Rakete zum Abfangen von Interkontinentalraketen

Siehe auch:
 Great Kei River, Südafrika

Abkürzung